Александр Горгон (; 28 октября 1988 года, Вена) — австрийско-польский футболист, полузащитник клуба «Погонь».

Карьера 
Александр Горгон начинал свою карьеру футболиста в венской «Аустрии», первоначально выступая за её резервную команду. 2 октября 2010 года он дебютировал в австрийской Бундеслиге, выйдя на замену в концовке домашнего поединка против «Штурма». 28 августа 2011 года Горгон забил свой первый гол на высшем уровне, открыв счёт в домашней игре с командой «Адмира Ваккер». Значительную часть сезона 2013/14 он пропустил из-за травмы. А в сезоне 2015/16 Горгон в ряде матчей был капитаном «Аустрии».

В середине августа 2016 года Горгон перешёл в хорватскую «Риеку».

Статистика

Достижения 
 «Аустрия Вена»
 Чемпион Австрии (1): 2012/13
 Финалист Кубка Австрии (1): 2012/13

 «Риека»
 Чемпион Хорватии (1): 2016/17
 Обладатель Кубка Хорватии (1): 2016/17

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Австрии
Футболисты Польши
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Риека»